Mafa peut désigner :
 les Mafa, un peuple du Cameroun et du Nigeria ;
 Mafa, une zone de gouvernement local du Nigeria ;
 le mafa, une langue tchadique.